Okręty US Navy o nazwie USS „Porcupine”

 Pierwszy USS „Porcupine” był szkunerem na jeziorze Erie.  
 Drugi USS „Porcupine” (IX-126) był zbiornikowcem. Został zatopiony przez siły japońskie w czasie II wojny światowej.

Porcupine